Oracle Linux (прежде известная как Oracle Enterprise Linux, Unbreakable Linux) — открытый дистрибутив операционной системы Linux, доступный под лицензией GNU General Public License и свободный для скачивания через сайт корпорации Oracle (после регистрации в Oracle Software Delivery Cloud) или через общественный репозиторий Oracle (Oracle Linux Yum Server). Oracle также предоставляет услуги по платной технической поддержке организаций, использующих дистрибутив. Дополнительно, компанией Oracle предложен и подготовлен скрипт перехода на дистрибутив Oracle Linux для всех пользователей CentOS.

Создан 25 октября 2006 года на основе Red Hat Enterprise Linux, появление дистрибутива серьёзно повлияло на курс акций Red Hat, который снизился на 28 % и составил 14,25 доллара США за акцию, так как фактически предлагая копию дистрибутива от Red Hat, Oracle устанавливает стоимость услуг по технической поддержке на Oracle Linux вдвое ниже (от 99 $ в расчёте на систему в год до 1199 $ за пакет расширенных услуг, включающий юридическую защиту пользователей Linux).

22 марта 2012 года корпорация Oracle объявила о том, что дистрибутивы, обновления и Errata для Oracle Linux становятся доступными бесплатно, в том числе для коммерческого использования (до этого, как и у Red Hat, обновления и исправления были доступны только подписчикам техподдержки).

История выпусков 
 Oracle Linux 9, 9.1
 Oracle Linux 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
 Oracle Linux 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 Oracle Linux 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10
 Oracle Linux 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11
 Oracle Enterprise Linux 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

Примечания

Ссылки 
 Oracle Linux FAQ
 
 Operating Systems Documentation — документация по администрированию Oracle Linux

Дистрибутивы семейства RedHat
Операционные системы Oracle
64-битные дистрибутивы Linux